Вилма Пёрл Мэнкиллер (; ) — американский общественный деятель, первая женщина-вождь племени чероки.

Биография 
Вилма Мэнкиллер родилась в 1945 году в Оклахоме. Она была шестым ребёнком в семье Чарли и Клары Ирен Мэнкиллеров.  Ее отец был чистокровным чероки, чьи предки были вынуждены в 1830-х годах перебраться на индийскую территорию из Теннесси по дороге слёз. Когда Вилме было 11 лет, её семья переехала в Сан-Франциско в рамках программы федерального правительства по урбанизации коренных американцев.

Память

В 2021 году было объявлено увековечит память Вилмы Мэнкиллер и ряда других женщин, отметившихся борьбой за гражданские права, участием в политике, гуманитарной сфере и науке, поместив их портрет на четверть доллара.

Примечания 

Деятели феминизма США
Вожди чероки
Национальный зал славы женщин
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско